.

Varianti in altre lingue
Anglosassone: Æðelflæd
Latino: Ethelfleda

Origine e diffusione
Continua il nome anglosassone Æðelflæd, composto da æðel ("nobile") e flæd ("bellezza", "purezza"), e avente quindi il significato di "nobile bellezza"; già da prima della conquista normanna dell'Inghilterra, era confuso con il nome Elfleda, dall'etimologia leggermente diversa.

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare il 23 ottobre in memoria di sant'Etelfleda (o Elfleda) di Ramsey, badessa.

Persone

Ethelfleda, regina di Mercia

Note

Prenomi di origine anglosassone